El Empalme peut désigner plusieurs localités :

 El Empalme, enclave de la commune d'Isla Cristina, en Espagne ;
 El Empalme, localité au Panama ;
 El Empalme, canton d'Équateur.